Mottesi – abitanti di Motta Baluffi
Mottesi – abitanti di Motta Montecorvino
Mottesi – abitanti di Motta San Giovanni
Mottesi – abitanti di Motta Sant'Anastasia
Mottesi – abitanti di Motta Santa Lucia
Mottesi – abitanti di Motta Visconti
Mottesi – abitanti di Motta d'Affermo
Mottesi – abitanti di Motta de' Conti